Hakatere bezeichnet
 Hakatere Conservation Park, geologischer Nationalpark auf der Südinsel Neuseelands
 Name der Maori für die Stadt Ashburton (Neuseeland)